

Italia 
 Chiesa di Sant'Adriano – Agrigento
 Chiesa di Sant'Adriano – Brenna
 Chiesa di Sant'Adriano – Roma, chiesa scomparsa
 Chiesa di Sant'Adriano al Foro Romano – Roma

Spagna 
 Chiesa di Sant'Adriano – Sangüesa